Chick, или Chicks:

 Chick () — форма имени Charles (), фамилия (en: список носителей) и распространённый псевдоним (en: список носителей).

Музыка
 Chicks on Speed — немецкая электроклэш-группа.
 Dixie Chicks — американская кантри-группа.
 «Who’s That Chick?» — сингл Дэвида Гетты.

Кино, телевидение
 «Chick Cancer» — эпизод мультсериала «Гриффины».
 «Белые цыпочки» () — американский фильм 2004 года, снятый Киненом Айвори Уэйансом.
 «Цыпочка» () — американский фильм 2002 года, снятый Томом Брэйди.
 Чикфлик () — термин для обозначения кино- и телефильмов, предназначенных преимущественно для женской аудитории.

Разное
 Chick-fil-A — американская сеть ресторанов быстрого питания.

См. также